Магомедбаг Гасанович Агаев (род. 19 марта 1985 года, Вачи, Кулинский район, Дагестанская АССР, СССР) — российский боец смешанных боевых искусств, выступающий в тяжёлой весовой категории. В списке побеждённых Магомедбагом бойцов находятся: Франсис Кармон, Кевин Рэндлман, Франсимар Баррозу и другие известные бойцы.

Титулы и достижения

Панкратион 
 2008 Чемпионат мира по панкратиону

Рукопашный бой 
 2004 Чемпионат Москвы по рукопашному бою

Смешанные единоборства 
 2007 X-IMPACT WORLD CUP 
 2008 FightFORCE — победитель

Фри-файт 
 2004 Чемпионат мира по фри-файту

Статистика 

|-
|Поражение
|align=center|29-22
| Олег Попов
|Единогласное решение
|Fight Nights Global 97
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Элиста, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|29-21
| Радион Гамзаев
|Болевой приём (кимура)
|JFL 21 - Junior Fighting League 21
|
|align=center|1
|align=center|4:55
| Владикавказ, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|28-21
| Анатолий Малыхин
|Болевой приём (скручивание плеча)
|FIGHT NIGHTS GLOBAL / Golden Team Championship - Fight Nights Global 91
|
|align=center|1
|align=center|1:22
| Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|28-20
| Тони Джонсон
|Технический нокаут (удары)
|FNG - Fight Nights Global 68
|
|align=center|1
|align=center|1:20
| Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|28-19
| Кирилл Сидельников
|Единогласное решение
|EFN - Fight Nights Global 57
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|28-18
| Сергей Павлович
|Единогласное решение
|Fight Nights Global 46 - Mokhnatkin vs. Kudin
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|28-17
| Евгений Болдырев
|Технический нокаут (удары)
|Cage Fighting - Dagestan
|
|align=center|1
|align=center|2:48
| Махачкала, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|27-17
| Алексей Кудин
|Технический нокаут (удары ногами)
|M-1 Challenge 58 - Battle in the Mountains 4
|
|align=center|2
|align=center|1:40
| Магас, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|27-16
| Майк Кайл
|Удушающий приём (гильотина)
|ADW - Abu Dhabi Warriors 2
|
|align=center|1
|align=center|1:55
| Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align=center|27-15
| Владимир Мищенко
|Технический нокаут (удары)
|FEFoMP - Battle of Empires 3
|
|align=center|1
|align=center|3:26
| Хабаровск, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|26-15
| Михал Андрижак
|Технический нокаут (удары)
|MMAFC - MMA Fighters Club
|
|align=center|1
|align=center|1:02
| Иновроцлав, Польша
|
|-
|Поражение
|align=center|26-14
| Виктор Немков
|Удушающий приём (гильотина)
|League S-70 - Russian Championship Finals
|
|align=center|1
|align=center|1:12
| Сочи, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|26-13
| Тревор Прэнгли
|Нокаут (удары)
|SFL 3 - Super Fight League 3
|
|align=center|3
|align=center|2:03
| Нью-Дели, Индия
|
|-
|Поражение
|align=center|26-12
| Юха Сааринен
|Удушающий приём (удушение сзади)
|LFN 7 - Lappeenranta Fight Night 7
|
|align=center|1
|align=center|4:48
| Лаппеэнранта, Финляндия
|
|-
|Победа
|align=center|26-11
| Маттео Минонцио
|Технический нокаут (удары)
|SHC 5 - Llorent vs. Reljic
|
|align=center|2
|align=center|1:56
| Женева, Швейцария
|
|-
|Победа
|align=center|25-11
| Владимир Семенов
|Болевой приём (рычаг локтя)
|League S-70 - Russian Championship First Round
|
|align=center|1
|align=center|3:41
| Волгоград, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|24-11
| Франсимар Баррозу
|Нокаут (удары руками и коленями)
|DFC - Desert Force 2
|
|align=center|1
|align=center|1:13
| Амман, Иордания
|
|-
|Победа
|align=center|23-11
| Кевин Рэндлман
|Болевой приём (рычаг локтя)
|FEFoMP - Mayor's Cup 2011
|
|align=center|1
|align=center|4:05
| Хабаровск, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|22-11
| Аттила Вег
|Технический нокаут (остановка по решению угловых)
|HG - Heroes Gate 3
|
|align=center|3
|align=center|N/A
| Прага, Чехия
|
|-
|Победа
|align=center|22-10
| Камен Георгиев
|Болевой приём (рычаг локтя)
|RPC 10 - Rising Force
|
|align=center|1
|align=center|3:10
| София, Болгария
|
|-
|Победа
|align=center|21-10
| Магомед Маликов
|Болевой приём (рычаг локтя)
|UAMA - Warrior's Honor 5
|
|align=center|1
|align=center|1:45
| Харьков, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|20-10
| Константин Глухов
|Болевой приём (рычаг локтя)
|UAMA - Warrior's Honor 5
|
|align=center|1
|align=center|1:30
| Харьков, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|19-10
| Ибрагим Магомедов
|Болевой приём (рычаг локтя)
|FEFoMP - Impact League 5
|
|align=center|1
|align=center|4:00
| Хабаровск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|18-10
| Роман Савочка
|Единогласное решение
|ProFC - Union Nation Cup 8
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Одесса, Украина
|
|-
|Поражение
|align=center|17-10
| Шамиль Абдурахимов
|Единогласное решение
|ProFC - Union Nation Cup 4
|
|align=center|2
|align=center|5:00
| Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|17-9
| Михал Кита
|Технический нокаут (удары)
|Union of Veterans of Sport - Mayor's Cup 2009
|
|align=center|1
|align=center|2:13
| Новосибирск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|17-8
| Илья Шкондрич
|Технический нокаут (травма руки)
|HC 4 - Hell Cage 4
|
|align=center|1
|align=center|5:00
| Прага, Чехия
|
|-
|Поражение
|align=center|16-8
| Холлес Грейси
|Удушающий приём (удушение сзади)
|AOW 12 - Invincible
|
|align=center|1
|align=center|5:09
| Пекин, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|16-7
| Богдан Хмельницкий
|Болевой приём (рычаг локтя)
|M-1 Challenge - 2009 Selections 2
|
|align=center|1
|align=center|2:33
| Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|15-7
| Роберт Берон
|Болевой приём (ущемление ахиллова сухожилия)
|fightFORCE - Day of Anger
|
|align=center|1
|align=center|1:09
| Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|14-7
| Алексей Олейник
|Болевой приём (узел плеча)
|ProFC - Grand Prix
|
|align=center|1
|align=center|3:47
| Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|14-6
| Роман Савочка
|Болевой приём (ущемление ахиллова сухожилия)
|FEFoMP - World Pankration Championship 2008
|
|align=center|1
|align=center|0:20
| Хабаровск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|14-5
| Максим Гришин
|Болевой приём (рычаг локтя)
|FEFoMP - World Pankration Championship 2008
|
|align=center|1
|align=center|0:47
| Хабаровск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|13-5
| Кёртис Кроуфорд
|Болевой приём (рычаг локтя)
|FEFoMP - World Pankration Championship 2008
|
|align=center|1
|align=center|1:50
| Хабаровск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|12-5
| Франсис Кармон
|Болевой приём (рычаг локтя)
|fightFORCE - Russia vs. The World
|
|align=center|1
|align=center|N/A
| Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|11-5
| Роб Смит
|Болевой приём (рычаг локтя)
|WXF - X-Impact World Championships 2007
|
|align=center|1
|align=center|N/A
| Сувон, Республика Корея
|
|-
|Победа
|align=center|10-5
| Эдвин Агилар
|Болевой приём (рычаг локтя)
|WXF - X-Impact World Championships 2007
|
|align=center|2
|align=center|N/A
| Сувон, Республика Корея
|
|-
|Победа
|align=center|9-5
| Кристоф Миду
|Единогласное решение
|WXF - X-Impact World Championships 2007
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Сувон, Республика Корея
|
|-
|Победа
|align=center|8-5
| Джеймс Манэ Уэте
|Технический нокаут (удары)
|WXF - X-Impact World Championships 2007
|
|align=center|1
|align=center|N/A
| Сувон, Республика Корея
|
|-
|Поражение
|align=center|7-5
| Мартин Завада
|Нокаут (удар)
|FF 21 - Fight Festival 21
|
|align=center|1
|align=center|3:37
| Хельсинки, Финляндия
|
|-
|Победа
|align=center|7-4
| Артурас Лутика
|Технический нокаут (сдача от ударов)
|RF 3 - Real Fights 3
|
|align=center|1
|align=center|N/A
| Пакруойис, Литва
|
|-
|Поражение
|align=center|6-4
| Владимир Шемаров
|Болевой приём (узел ноги)
|FOP - Fire of Peresvit
|
|align=center|1
|align=center|4:50
| Киев, Украина
|
|-
|Поражение
|align=center|6-3
| Энтони Ри
|Болевой приём (обратное скручивание пятки)
|WFC 2 - Evolution
|
|align=center|1
|align=center|2:45
| Копер, Словения
|
|-
|Победа
|align=center|6-2
| Сергей Котин
|Удушающий приём (удушение сзади)
|M-1 MFC - Mix Fight
|
|align=center|1
|align=center|1:25
| Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-2
| Алексей Богословский
|Единогласное решение
|Wizard - Black Dragon vs. Red Devil
|
|align=center|2
|align=center|N/A
| Нижний Новгород, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-2
| Дмитрий Заболотный
|Единогласное решение
|M-1 MFC - International Fight Night
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|3-2
| Роман Савочка
|Болевой приём (ущемление ахиллова сухожилия)
|M-1 MFC - Heavyweight GP
|
|align=center|1
|align=center|2:06
| Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|3-1
| Рамазан Ахадуллаев
|Удушающий приём (удушение сзади)
|M-1 MFC - Mix-Fight
|
|align=center|1
|align=center|4:57
| Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Павел Пономаренко
|Удушающий приём (удушение сзади)
|M-1 MFC - Mix-Fight
|
|align=center|1
|align=center|0:39
| Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Денис Богданов
|Болевой приём (рычаг локтя)
|M-1 MFC - Mix-Fight
|
|align=center|1
|align=center|0:55
| Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Виталий Анкипин
|Технический нокаут (удары)
|M-1 MFC - Mix-Fight
|
|align=center|1
|align=center|0:20
| Санкт-Петербург, Россия
|
|}

Примечания

Ссылки 
 ПСК Rusfighters: Магомедбаг «Бага» Агаев
 БАГА АГАЕВ 104 КГ.
 Бага Агаев примет участие в турнире Super Fight League 3

Бойцы смешанных единоборств России